Hahn kan syfta på:

 Hahn – ett efternamn samt personer med namnet
 Hahn (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Antarktis 

 Mount Hahn,

Tyskland 

 Hahn am See – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz, tidigare Hahn bei Wallmerod 
 Frankfurt-Hahn Airport, flygplats, Rheinland-Pfalz, 
 Hahn (Hunsrück) – kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Hahn bei Marienberg – kommun i Westerwaldkreis i Rheinland-Pfalz,